Vargens tid kan syfta på:

Vargens tid (film, 1988) – en dansk/svenska film
Vargens tid (film, 2003) – en fransk/tysk/österrikisk film